Bernadette Grafová (), (* 25. června 1992 v Innsbrucku, Rakousko) je rakouská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 6 letech v rodném městě pod vedením Gernota Freie a Martina Scherwitzla. Vyrostla po boku Kathrin Unterwurzacherové, se kterou tvoří oporu rakouské seniorské reprezentace od roku 2012. V seniorské reprezentaci spolupracuje s Markem Spittkou.

Vítězství 
 2012 - 1x světový pohár (San Salvador)
 2013 - 1x světový pohár (Moskva)
 2014 - 2x světový pohár (San Salvador, Astana)
 2015 - 2x světový pohár (Oberwart, Ulánbátar)
 2016 - 1x světový pohár (Düsseldorf)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Bernadette Grafové na Judoinside.com
 Výsledky Bernadette Grafové na Judobase.org

Rakouské judistky
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Ženy
Narození 25. června
Narození v Innsbrucku